Dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons, Baator, (aussi appelé les Neuf Enfers de Baator ou les Neuf Enfers) est un plan extérieur d'alignement loyal mauvais. 

C'est l'un des nombreux plans extérieurs faisant partie de la cosmologie standard de Donjons et dragons, utilisés aussi bien dans les décors de campagne de Planescape, de Greyhawk que des Royaumes oubliés.

Description 

Baator est un plan voué au Mal et à la cruauté. Les diables qui y vivent s'organisent en castes strictement hiérarchisées. Chacun tente de monter en grade, usant de toutes les perfidies imaginables pour parvenir à ses fins. Contrairement aux démons des Abysses, les diables sont très organisés, logiques et calculateurs. C'est la caractéristique d'un univers d'alignement loyal, par opposition à l'alignement chaotique des démons.

Le plan lui-même est constitué de neuf strates, d'où son nom. Chaque strate est très différente de ses voisines : certaines sont faites de plaines rocailleuses et arides, d'autres sont des étendues de glace à perte de vue. La seule caractéristique qu'elles aient en commun est leur environnement inhospitalier et effrayant.

Habitants 

Les principaux habitants de Baator sont les diables, qui sont des créatures de pure malfaisance (d'alignement loyal mauvais). La variété la plus nombreuse est celle des baatezu ; ce sont eux qui contrôlent le plan. Les diables sont engagés dans un conflit sans fin appelé la Guerre Sanglante contre les démons Tanar'ri chaotiques mauvais issus des Abysses (plan). Les véritables maîtres de Baator sont les Seigneurs des Neuf, surnommés les Archidiables ou encore les Archiducs. Chacun des seigneurs règne sans partage sur l'une des neuf strates. L'agencement actuel du système politique de Baator est le résultat d'une guerre civile, dont l'aboutissement est connu sous le nom dExpiation.

Outre les diables, on trouve sur Baator des divinités comme Tiamat et Kurtulmak, de même qu'un repaire de chiens de l'Enfer, géants de feu, rakshasas et autres monstres maléfiques. Quelques mortels vivent également sur Baator, dans des forteresses bien défendues.

Baator est aussi peuplé par plusieurs types de suppliants (âmes errantes), le plus répandu étant celui des coquilles d'âmes. Ce sont des créatures fantomatiques qui peuvent être sculptées par les diables en des serviteurs de plus en plus puissants et torturés. Ainsi, les âmes maléfiques deviennent des lémures, c'est-à-dire des tas de chair boursouflée décérébrés qui servent en première ligne dans la Guerre Sanglante. Lorsqu'ils sont détruits, leur essence est absorbée par Baator.

Un autre type de créatures est le nupperibo. Il s'agit d'une ancienne race qui peuplait le Baator longtemps avant la venue des baatezu. Si on leur en laisse l'occasion, les nupperibos évoluent naturellement de leur état larvaire initial ; mais depuis l'arrivée des baatezu, la plupart de ces larves sont transformées en lémures pour empêcher un développement trop important des nupperibos.

 Structure 

Baator est un espace infini, séparé en neuf strates, elles-mêmes infinies.

Dans la cosmologie standard de Donjons et dragons, la première strate de Baator (Avernus) partage ses frontières avec le plan d'Achéron et celui de la Géhenne. Le passage entre Baator et ces plans est donc possible en certains endroits.

Dans la cosmologie des Royaumes oubliés, Baator est relié au Plan Primaire, via le Plan Astral. On peut y accéder par certains portails.

Les strates de Baator sont structurées en un cône renversé, chaque couche se positionnant en dessous de la couche précédente, à l'inverse des plans d'alignement bon, qui eux s'élèvent.

 Strates 

Voici les neuf strates de Baator :

 Avernus 

La première strate, Avernus, est une grande plaine brûlée remplie de gravats, sur laquelle sont érigées les tours de fer des Ducs Infernaux. Des légions de diables vêtus de mailles parcourent ces plaines en tous sens, continuellement à l'affût de la prochaine bataille de la Guerre Sanglante. Le ciel est baigné d'une lumière rougeoyante, et d'énormes boules de feu le traversent de part en part, provoquant de spectaculaires explosions aux endroits où elles s'écrasent. Des ruisseaux de sang y coulent pour finalement se jeter dans le Styx. L'origine du sang demeure inconnue, mais les diables prétendent qu'il s'agit de celui de toutes les victimes qui sont passées par Avernus. 

La Citadelle de Bronze est une énorme cité-forteresse, abritant un nombre impressionnant de troupes et de machines de guerre. Elle est constamment en reconstruction et en extension, pour prévenir les attaques suivantes. Bel, un puissant diantrefosse, est le seigneur d'Avernus. Il a acquis ce statut en trahissant son ancienne maîtresse, Zariel. Il vit dans une forteresse nichée au centre de la Citadelle de Bronze.

Tiamat, la divinité draconique à cinq têtes, surveille le passage vers la seconde strate. Non loin de là se trouve le Pilier des Crânes, un monument-trophée constitué des crânes de tous ceux qui sont morts durant la Guerre Sanglante.

On trouve aussi de petits royaumes divins sur Avernus : Draukari, royaume du dieu kobold Kurtulmak, ainsi qu'un royaume trompeusement baptisé les Terres Paisibles (celui du dieu Gobelin Bargrivyek), ou encore la Passe de Nether, où vit la reine-dragon Takhisis.

Un petit nombre de diables exilés (dont certains se trouvent parmi les plus puissants de Baator) aboutissent également sur Avernus, après avoir été écartés du pouvoir lors de l'''Expiation. Ces agitateurs tentent d'y retrouver leur place dans la hiérarchie de Baator. Moloch et Azazel sont deux d'entre eux.

 Dis 

La seconde strate est une cité de fer brûlante appelée Dis. Les murs irradient une chaleur extrême, tout comme les pierres qui pavent les rues. L'Archiduc Dispater (en référence au Dis Pater romain) règne sur cette strate depuis la Tour de Fer : cette forteresse imprenable s'élève très haut dans les cieux et est visible partout sur Dis.

 Minauros 

La troisième strate, Minauros, consiste en un marécage sans fin, trempé par des pluies acides et secoué de vents violents.

La capitale est Minauros la Coulante. On l'appelle ainsi car le poids de la ville la fait s'enfoncer lentement dans l'eau vaseuse ; seul l'effort continuel de milliers d'esclaves l'empêche de sombrer. On peut aussi y trouver une cité kyton, la Cité des Chaînes.

Mammon le Vicomte est le maître de Minauros. Il ressemble à un long serpent au torse humain, et réside au centre de la cité, dans un énorme mausolée en or.

Aeaea, le second royaume de la déesse Hecate se situe également sur Minauros.

 Phlegethos Phlegethos est la quatrième strate de Baator. Il s'agit d'une terre enflammée percée de volcans et de rivières de lave. 
Dame Fierna et son père Bélial sont les maîtres de cette strate. Ils habitent un palais d'obsidienne dans les hauteurs de Abriymoch, une cité construite en magma solidifié dans le cratère d'un volcan éteint. La chaleur y est légèrement plus supportable que dans le reste de Phlegethos.

 Stygia Stygia, la cinquième strate, est un monde glacé baigné des eaux sombres d'un immense océan ; celui-ci est directement alimenté par le fleuve Styx. Le ciel noir est en permanence secoué d'orages et zébré d'éclairs.

Tantlin, la Cité de Glace, est construite sur une immense banquise. Elle dispose d'un port important sur le fleuve Styx. Le chef de la cité est un diantrefosse, mais il peine à asseoir son autorité : Tantlin est une ville secouée de conflits internes, avec de fréquents affrontements entre bandes rivales. 

Le prince Lévistus règne sur cette strate, mais à distance seulement. En effet, son enveloppe corporelle est retenue prisonnière à l'intérieur d'un iceberg flottant près du port. Cette punition lui a été infligée par Asmodée lui-même, après la trahison de Lévistus (qui a assassiné la compagne d'Asmodée, Bensozia). La punition fut autrefois plus sévère, puisque Stygia fut retirée à Lévistus pendant plusieurs siècles (on en confia le commandement à Géryon), avant de lui être restituée après lExpiation.

Comme sur les autres strates, plusieurs divinités ont installé leur royaume sur Stygia : on y trouve ainsi Sheyruushk, royaume sahuagin de la divinité Sekolah, et Ankhwugaht, royaume de Set.

 Malbolge 

Malbolge, la sixième strate, est une chaîne de montagnes infinie, où les glissements de terrain et les éboulements sont chose courante. On y trouve de nombreuses forteresses de cuivre et de laiton, pratiques pour s'abriter des pierres. Autrefois dirigée par Moloch, Malbolge a ensuite (après l'''Expiation) été confiée à la Vieille Comtesse. Celle-ci a depuis lors été déposée, et c'est actuellement Glasya (la fille d'Asmodée) qui règne sur Malbolge.

Maladomini 

La septième strate est celle de Maladomini. C'est une terre désolée, comptant d'innombrables ruines oubliées par le temps, ainsi que des mines et des tunnels désertés. Le seigneur de Maladomini, l'Archiduc Baalzébul, est constamment à la recherche de la perfection ; ainsi, il fait construire des cités toujours plus grandes et toujours plus impressionnantes, s'y installe quelque temps puis les abandonne pour faire mieux. Actuellement il réside à Malagard, caractérisée par ses boulevards parfaitement rectilignes décorés de fontaines finement ciselées.

Cania 

Cania (ou Caina), la huitième strate, est une terre glaciale, où peu de créatures peuvent survivre plus de quelques minutes au froid extrême. D'immenses glaciers craquent et s'écrasent les uns contre les autres, projetant de la neige et des éclats de givre dans le ciel.

Cania est sous l'emprise de Méphistophélès, qui dirige la strate depuis sa grande citadelle de glace, Méphistar. Celle-ci se trouve sur un glacier gigantesque appelé Nargus, dont les mouvements sont contrôlés par Méphistophélès lui-même. Les cheminées et les bains brûlants de Méphistar en font un endroit plutôt agréable à vivre, malgré l'extrême froid qui règne à l'extérieur de ses murs.

Nessus 

Nessus est la plus profonde des strates de Baator. C'est un monde de puits sans fond et de gouffres interminables. Juste en dessous de la frontière avec Cania se trouve la majestueuse cité de Malsheem. C'est la ville la plus peuplée de Baator, et même la plus grande de tous les Plans Extérieurs. Depuis sa forteresse, Asmodée dirige tout le plan, et donc l'entièreté de la race des diables.

Influences historiques 

La topographie de Baator est largement inspirée de l'œuvre de Dante (voir La Divine Comédie) et de sa description de l'enfer, même si les noms des strates ont été changés.

Les Seigneurs des Neuf s'inspirent de personnages de plusieurs mythologies : romaine (Dis Pater), biblique (Asmodée, Bélial, Belzébuth, Mammon) ou dans la légende de Faust (Méphistophélès). D'autres sont nés dans D&D (Levistus, la Comtesse).

Sources 

Plan extérieur